Пётр Евграфович Ковалевский (,  —  (по другим данным — ), ) — русский историк, религиозный мыслитель, исследователь русской эмиграции.

Биография 
П. Е. Ковалевский родился в 1901 году в Петербурге, где и прошел курс классической гимназии. Семья Ковалевских дала России целый ряд известных представителей науки в различных ее областях. Отец и мать автора сделали много для народного просвещения в России.

Десять поколений рода Ковалевских работали в деле просвещения русского народа, приняв и близкое участие в земской и судебной ре­формах и в освобождении крестьян.

Эмигрировал во Францию в 1920 году. По окончании  историко-филологического факультета и русского юридического фа­культета Парижского университета, а также ряда других высших учебных заведений, был назначен сначала преподавателем русского языка, словесности и русской истории в лицее Мишеле в Париже. В 1922 году окончил Сорбонну, в 1926 году защитил диссертацию «Лесков, недооцененный бытописатель русской жизни» на степень доктора историко-филологических наук. В 1930 году ему было поручено чтение лекций по-русски и по-французски на русском отделении Сорбонны.

Преподавал латинский язык в Свято-Сергиевском богословском институте (1925—1949), историю Церкви в Институте святого Дионисия, в Русском научном институте.

Декан Института святого Дионисия в Париже. Активный член Русского студенческого христианского движения (РСХД) и Французского общества друзей Православия. Один из основателей Братства святого Фотия.

В течение долгих лет П. Е. Ковалевский был председате­лем Федерации студенческих организаций и генеральным секретарем Комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за рубежом. Читал лекции и проводил беседы в организациях молодежи и просветительских круж­ках. Его неоднократно приглашали для чтения лекций по русской литературе и истории России в университетские центры Франции, Бельгии, Англии, Германии и Швейцарии.

После войны П. Е. Ковалевский принял активное участие в организации в Париже Русского высшего научного инсти­тута. 

Его «История России» получила премию французской Академии в сфере политических и моральных наук, а его «Исторический путь России» вышел пятью изданиями. Опубликовал несколько десятков книг и  сотни статей по литературе и российской истории.

Был старшим иподиаконом митрополита Евлогия (Георгиевского).

Публикации 
 N. Leskov. — Paris, 1926. 268 p.
 Petit guide liturgique a l’usage de ce qui frequentent les services dans les eglises orthodoxex russes. — Paris, 1938, 1940, 1945, 1953.
 L’unite de l’Eglise: Rencontres avec l’Occident. — Chauny, 1943.
 Manuel de l’histoire russe. — Paris, 1948. 350 p.
 Исторический путь России: Синтез русской истории по новейшим данным науки. — Париж: Изд. автора, 1949. 130 с.
 Русское рассеяние. — Париж, [б/д] (Французский перевод — La dispersion russe. — Chauny, 1951. 44 p.).
 Род Ковалевских. — Париж, 1951. 44 с. (Французский перевод — 1954).
 Exposé de la foi catholique-orthodoxe. — Paris, 1957.
 Saint Serge et la spiritualité russe. — Paris: Seuil, 1958. 190 p. (Испанский перевод).
 Наши достижения. — Мюнхен, 1960. 55 с.
 L’Atlas culturel et historique de la Russie et du Monde Slave. — Paris, 1961. 217 p. (Немецкий перевод).
 Histoire de la Russie et de l’URSS. — Paris, 1970. 420 p.
 Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920—1970). — Paris: Libr. des cinq continents, 1971. 347 с. (Etudes russes; Vol. 3).
 Зарубежная Россия: Дополнительный выпуск. — Paris: Libr. des cinq continents, 1973. 147 c. (Etudes russes; Vol. 5).
 Дневники. Т. 1. 1918—1922. — СПб.: Европейский дом, 2001. 547 c.
 Из дневников: сентябрь 1944 года — август 1946 года / Публ. и примечания Н. Г. Росса // Церковь и время. — 2007. — № 1(38). — С. 144—207.
Православные святыни Франции . «Церковный вестник Западно-Европейской епархии», декабрь 1927 – апрель 1929 гг.

Примечания

Литература 
 Двадцатипятилетний юбилей Православного Богословского института в Париже: 1925—1950. — Париж, 1950. С. 24.
 Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921—1972 / Составитель Н. М. Зернов. — Boston: G. K. Hall & Co., 1973.
 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. Париж: YMCA-Press, 1947 (2-е изд. — М.: Московский рабочий; ВПМД, 1994. 619 с.).
 P. Antoine Lambrechts. L’activité écclesiale de Pierre E. Kovalevsky // Lettre de Chevetogne. 2001. N 2-4. P. 19-28.
 Церковь Владыки Василия (Кривошеина). — Нижний Новгород: Братство св. Александра Невского, 2004. — С. 135.
 Антоний (Ламбрехтс), иеромонах. Петр Ковалевский (1901—1978). Жизнь и служение единству Церкви // Церковь и время. — 2005. — № 2(31). — С.242-252.

Ссылки 
 Труды Петра Ефграфовича Ковалевского в РГБ 
 http://aleho.narod.ru/book/kovalevsky_p.htm 
 https://web.archive.org/web/20160305015754/http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?5_5908

Пётр Евграфович
Русские эмигранты первой волны во Франции
Персоналии:Париж
Историки по алфавиту
Преподаватели Свято-Дионисиевского православного богословского института
Исследователи Русского зарубежья
Историки русской эмиграции